Ольга — жіноче ім'я
 Ольга — княгиня київська
 «Ольга» — пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень, випущена Національним банком України
 «Ольга» — балет Євгена Станковича на лібрето Ю.Іллєнка, написаний 1981 року
 Ольга (Ката-Тьюта) гора в Австралії